Juan López Fernández, "O Negro" (1929-2017), futbolista gallec
 Juan López Fernández, "Jan" (n. 1939), dibuixant de còmics